D5 (Ardennes), een departementale weg in het Franse departement Ardennes
 D5 HD, een digitaal videosysteem dat gebruik maakt van cassettetape
 D5 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D5 (Kroatië), een nationale weg
 D5 (Tsjechië), een autosnelweg
 D5 (Val-de-Marne), een departementale weg in het Franse departement Val-de-Marne.
 DHL Aero Expreso (Panama), IATA-luchtvaartmaatschappijcode D5
 dauair, IATA-luchtvaartmaatschappijcode D5
 Volvo D5-motor een type verbrandingsmotor